Корбеанка има више значења:

 Корбеанка (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Корбеанка (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Корбеанка (Илфов), општина у округу Илфов у Румунији